Клименка — гидроним в России:

 Клименка — река в Новосибирской области.
 Клименка — река в Пермском крае.